Schizodactylus är ett släkte av insekter. Schizodactylus ingår i familjen Schizodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Schizodactylus